Orbitalt impulsmoment har flere specialiseringer:
 Orbitalt impulsmoment (bølge) - en egenskab af transversale bølger
 En type af kvantemekanisk impulsmoment-operator